Новоконю́шенный переу́лок — улица в центре Москвы в Хамовниках между проездом Девичьего Поля и 1-м Неопалимовским переулком.

История 
Получил название в 1922 году по находившейся здесь в XVII века Новоконюшенной слободе царя Алексея Михайловича, переведённой сюда от Пречистенки после одного из московских пожаров. Прежнее название — Полуэктов переулок — дано по фамилии домовладелицы конца XVIII века Полуэктовой. Еще ранее переулок назывался Луженским, ибо выходил на луг (в Девичьем поле).

Описание 
Новоконюшенный переулок отходит справа от проезда Девичьего Поля, проходит на север, пересекает улицу Бурденко и заканчивается на 1-м Неопалимовском переулке.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 3 — Международная ассоциация Суворовских, Нахимовских и Кадетских общественных объединений «Кадетское братство»;
 № 9 — жилой дом. Построен в 1964 году по проекту архитекторов Евгения Стамо и Михаила Полторацкого. Здесь жил полярник Евгений Толстиков.
 № 11 — благотворительный фонд помощи «Талант»;

По чётной стороне:
 № 14 — жилой дом. Здесь жил легкоатлет Владимир Сухарев. В здании размещается Федерация детского спорта.

См. также 
 Староконюшенный переулок

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Прогулка по Девичьему полю. 
 Схема Новоконюшенного переулка 

Переулки Москвы